

Geografia 
 Necker – isola hawaiana
 Necker – una delle Isole Vergini Britanniche
 Necker – quartiere di Parigi

Persone 
 Jacques Necker (1732-1804) – uomo di stato francese, ministro delle finanze ai tempi di Luigi XVI
 Louis Albert Necker (1786-1861) – cristallografista svizzero, inventore dell'illusione ottica chiamata cubo di Necker

Altro 
 Ospedale Necker-Enfants Malades – ospedale di Parigi
 Villa Necker – edificio storico di Trieste